Distretto di Banda (India) – distretto dell'Uttar Pradesh 
 Distretto di Banda (Repubblica del Congo) – distretto del dipartimento di Niari